Алекса́ндр Никола́евич Инозе́мцев (7 мая 1957 года — 12 марта 2014 года) — российский учёный-конструктор, заведующий кафедрой автоматизированных станочных систем, директор института непрерывного профессионального образования Тульского государственного университета, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Александр Николаевич Иноземцев родился в г. Тула. В 1979 г. окончил с отличием механико-технологический факультет Тульского политехнического института. Получил распределение на кафедру металлорежущих станков этого вуза.

В 1985 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук, а в 1998 г. - докторскую диссертацию. В 1998 г. был избран заведующим кафедрой "Автоматизированные станочные системы".

Научная деятельность 
А.Н. Иноземцев является ведущим специалистом в области системотехники: создания и промышленного применения сложных технологических систем, исследования фундаментальных свойств конструкторско-технологической информации и закономерностей протекания информационных процессов в ходе производства машин.

Труды 
Автор более 250 научных трудов, 2 авторских свидетельств на изобретения и 3 патентов.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2004г.,
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования за 2002 г., 
 Премия имени С. И. Мосина, 
 Премия имени Б.С. Стечкина.

Примечания 

Преподаватели Тульского государственного университета
Лауреаты премии имени С. И. Мосина
Выпускники Тульского государственного университета
Машиностроители России